Misiaki (cz. Méďové, 2001) – czeski serial dokumentalny. Serial w Polsce emitowany w TVP Polonia od 19 września 2008 roku oraz od 25 lipca 2011 roku w iTVN.

Fabuła 
Serial opowiada o opuszczonych misiach i fotografie, który postanowił je przygarnąć. Mężczyzna postanawia się nimi zaopiekować, dopóki nie znajdzie dla nich nowej mamy. Misie są bardzo małe dlatego fotograf zastępuje im rodzica i uczy je, jak żyć.

Wersja polska 
Wersja polska i rozpowszechnianie: Studio Publishing
Tekst: Małgorzata Otrębska 
Dźwięk: Jacek Kacperek
Opowiadał: Mariusz Benoit

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 Misiaki w bazie ČSFD
 Misiaki II w bazie ČSFD

Czeskie seriale telewizyjne
Seriale telewizyjne emitowane od 2001